VK (sociaal netwerk)
 Verenigd Koninkrijk
 Vertrouwenscentrum kindermishandeling
 de Volkskrant, een Nederlands dagblad
 Vliegerskruis (India), een Indiase militaire onderscheiding
 Vliegerkruis, een Nederlandse militaire onderscheiding
 Station Valkenburg
 Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen